68-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2004 года проходил в Чехии с 24 апреля по 9 мая. Матчи проходили на O2 Арена (ОуТу-Арена), в Праге и ČEZ Арена, в Остраве. Турнир 2004 года имел решающее значение для определения сборных для участия в зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине, так как после окончания этого чемпионата занявшие первые восемь мест в мировом рейтинге ИИХФ сборных были квалифицированы на участие в будущей Олимпиаде. Сборной Канады на этом чемпионате удалось стать чемпионом второй раз подряд и завоевать свой 23-й титул.

В настоящий момент это последний чемпионат мира по хоккею, на котором сборная России не сумела выйти в стадию плей-офф: с 2005 года сборная стабильно выходит в плей-офф.

Участники 
В этом чемпионате приняли участие 16 сборных. К сборной Чехии, как хозяйке турнира, попавшей на него без отбора, присоединились 12 лучших сборных предыдущего чемпионата. Также в чемпионате приняли участие две лучшие сборные Первого дивизиона 2003 года: Франция, Казахстан и победитель Квалификационных игр Дальнего Востока — сборная Японии.

Арены

Квалификационные игры Дальнего Востока (Токио, Япония) 
В этом году в квалификационных играх приняли участие только две сборные: Японии и Южной Кореи. В результате отказа от участия сборной Китая все игры свелись в одну встречу, которая прошла в Токио.

Предварительный этап

Группа А 
Положение

Группа B 
Положение

Группа С 
Положение

Группа D 
Положение

Квалификационный этап

Группа E 
Положение

Группа F 
Положение

Утешительный этап 
Положение

Сборные Франции и Японии покидают высший дивизион.

Плей-офф

1/4 финала

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Статистика чемпионата

Полевые игроки 
Источник:

Вратари 
Источник:

Индивидуальные награды 
 Лучшие игроки:
 Вратарь:  Тай Конклин
 Защитник:  Дик Тернстрём
 Нападающий:  Дэни Хитли
 Самый ценный игрок (MVP):  Дэни Хитли
 Символическая сборная:
 Вратарь:  Хенрик Лундквист
 Защитники:  Здено Хара —  Дик Тернстрём
 Нападающие:  Дэни Хитли —  Яромир Ягр —  Вилле Пелтонен

Итоговое положение команд

Чемпион

Интересные факты 

 Сборная Канады догнала по числу золотых медалей сборную СССР/России.
 Сборная России под руководством 73-летнего Виктора Тихонова показала второй наихудший показатель в своей истории, заняв 10-е место.
 Сборная Японии сыграла на ЧМ в последний раз.

Ссылки 
http://webarchive.iihf.com 
hockeyarchives.info/
Сайт ЧМ-2004 по хоккею
Championnats du monde 2004

Международные спортивные соревнования в Праге
Международные спортивные соревнования в Остраве
Спорт в Чехии в 2004 году
Апрель 2004 года
Май 2004 года